Пырыта () — село в Дубоссарском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 17 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пырыта проживает 3415 человек (1659 мужчин, 1756 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Дубоссарского района (Молдавия)
Населённые пункты на Днестре